Baltazar Leguizamón (Arrecifes, 11 de agosto de 2000) é um automobilista argentino. Ele é filho de Alejandro Leguizamón, empresário e ex-piloto de corrida na década de 2000.

Ligações externas 
  
 Resumo da carreira de Spencer Pigot em DriverDB.com 

Pilotos de automóvel da Argentina
Naturais de Arrecifes (município)